Денис Ильич Тищук (; ) — советский и украинский спортсмен и тренер; Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

Биография 
Родился 16 ноября 1945 года в поселке Лужаны Кицманского района Черновицкой области Украинской ССР. 

Окончил местную среднюю школу и Львовский институт физической культуры.

Легкой атлетикой начал заниматься в институте с 1965 года под руководством заслуженного тренера Украины Владимира Степанова. Бегал средние дистанции, становился чемпионом всесоюзного общества «Трудовые резервы» на дистанции  

Наибольших успехов достиг как тренер по лёгкой атлетике. Первой среди воспитанников о себе заявила Мария Данилюк — 3-е место на Спартакиаде Украины на дистанции 3000 м  а её молодежный рекорд Украины на дистанции 10000 м держится до сих пор. Первый международный успех Тищуку принесла победа Зои Гаврилюк на представительном полумарафоне в Сицилии (Италия). Она стала мастером спорта международного класса по марафонскому бегу и трехкратной рекордсменкой Украины на длинных дистанциях, победительницей Московского международного марафона мира 1990 года. Также среди его подопечных можно отметить: зимнего рекордсмена Украины среди юниоров на дистанции 3000 м — Михаила Пужняка (Тищук тренировал его вместе с Григорием Истратием); Степана Борисюка, который впоследствии сам стал заслуженным тренером Украины по легкой атлетике; Николая Лабовского, который в 2006 году выиграл чемпионат Украины и вошел в финал чемпионата Европы на  а в 2012 году выступал на Олимпийских играх в Лондоне на дистанции 

Единственный тренер в Украине, который подготовил чемпионов мира в таких разных дисциплинах, как лёгкая атлетика и спортивное ориентирование: Сергей Яненко стал чемпионом мира по бегу на 100 км в 1997 году в Голландии (его рекорд Украины в сверхмарафоне 6:25.25 остаётся непобитым), а Юрий Омельченко стал чемпионом мира на короткой дистанции чемпионата мира 1995 года в Германии.  

Преподавал на кафедре физвоспитания Черновицкого национального университета, стал автором нескольких научных работ.

Примечания 

Выпускники Львовского государственного университета физической культуры
Заслуженные работники физической культуры и спорта Украины
Легкоатлеты СССР
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры Украины
Преподаватели Черновицкого университета